Жас казах (иногда в русскоязычной литературе встречается написание «Жас казак») — название нескольких казахских организаций

 Жас казах (организация) — казахская просоветская молодёжная организация, функционировавшая в 1917—1918 гг.
 Жас казах (журнал) — казахскоязычный молодёжный журнал, выходивший с 1923 по 1925 годы в Оренбурге.
 Жас казах (газета) — современная казахскоязычная газета.

См. также 
 Жасказах — населённый пункт в Казахстане